Лондонский морской договор (1930) — международный договор по ограничению военно-морских вооружений.
 Лондонский морской договор (1936) — международный договор по ограничению военно-морских вооружений.
 См. также 
 Англо-французско-итальянская морская конвенция (1915)
 Англо-германское морское соглашение 1935 года — соглашение, подписанное между Великобританией и Германией в 1935 году, отменило ограничения Версальского договора, касающиеся тоннажа Кригсмарине.